Paál Tamás
 Paál Tamás (1943–2021) gyógyszerész, egyetemi tanár, az MTA tagja
Pál Tamás
 Pál Tamás (1937) Liszt Ferenc-díjas karmester
 Pál Tamás (1981) énekes, színész
 Pál Tamás (1981) programozó, a Köztérkép alapítója, üzemgazdája
Kiss Pál Tamás
Kiss Pál Tamás (1991) autóversenyző